Colorada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cuesta Colorada (ort i Mexiko, Hidalgo), Jacala de Ledezma, 
 Laguna Colorada (ort i Mexiko, Tabasco, Balancán), 
 La Colorada (ort i Mexiko, Guanajuato, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional), 

Robotskapade Mexikoförgreningar